Barry é o nome de dois condados dos Estados Unidos:

 Condado de Barry (Michigan)
 Condado de Barry (Missouri)

Desambiguações de topônimos